Colquitt může být:

 Colquitt (Georgie) – město v Georgii
 Colquitt County – okres v Georgii
 Alfred H. Colquitt (1824–1994) – americký politik
 Oscar Branch Colquitt (1861–1940) – americký politik
 Betsy Colquitt (* 1927) – americká básnířka
 Craig Colquitt (* 1954) – americký fotbalista
 Jerry Colquitt (* 1972) – americký fotbalista
 Dustin Colquitt (* 1982) – americký fotbalista
 Britton Colquitt (* 1985) – americký fotbalista